Het FIFA Wereldkampioenschap zaalvoetbal 2008 werd  gehouden van  30  september 2008 tot en met 19 oktober 2008  in Brazilië. Het was de  zesde editie van het FIFA Wereldkampioenschap zaalvoetbal en werd georganiseerd door de wereldvoetbalbond FIFA. De speelsteden waren Nislon Nelson Gymnasium in Brasilia en Ginásio do Maracanãzinho in Rio de Janeiro. De openingsceremonie vond plaats in Brasilia met de finales in Rio. Voor de eerste keer deden 20 landen mee.

Gekwalificeerde landen

Speelsteden

Eerste Ronde 

De loting voor de eerste groepsfase vond plaats op 10 juli 2008

Groep A

Groep B

Groep C

Groep D

Tweede Ronde

Groep E

Groep F

Eindronde

Halve finale

Wedstrijd voor 3e plaats

Finale

Topscorers

 Volledige lijst: hier

Wereldkampioenschap zaalvoetbal
Voetbal in Brazilië
Voetbal in 2008
Zaalvoetbal